T52 steht für:
 T52 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten
 Cooper T52, britischer Formel-Junior-Rennwagen der Cooper Car Company
 Siemens & Halske T52, ein Fernschreiber zur verschlüsselten Datenübertragung

T-52 steht für:
 T-52 Enryu, japanischer Rettungsroboter
 Diamond T-52A, US-amerikanische militärische Trainervariante des österreichischen Leichtflugzeugs Diamond DA 40

T.52 steht für:
 Slingsby T.52, Entwurfsmuster des britischen militärischen Ganzmetall-Segelflugzeugs Slingsby T.53 von Slingsby Aviation

T52